Оста́нков — русская фамилия. Известные носители:

 Останков, Пётр Александрович (1867—1949) — русский и советский психиатр.
 Останков, Фёдор Афанасьевич (1906—1951) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
Останково — название населённых пунктов в России:

 Останково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Останково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Останково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Останково — село в Тукаевском районе Татарстана.
 Останково — деревня в Любимском районе Ярославской области.

 Останковичи — посёлок и железнодорожная станция Гомельской области.